Trinia pumila är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach. Trinia pumila ingår i släktet Trinia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
pumila